Tram ATM serie 5000 (Milano)
 Tram ATM serie 5000 (Torino)